Будский сельсовет

Белоруссия

Могилёвская область 

 Будский сельсовет Горецкого района (упразднён в 2001 году)

Российская Федерация

Калужская область 

 Будский сельсовет Думиничского района (упразднён в 2010 году)